Le qualificazioni del singolare dell'Erste Bank Open 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Thomaz Bellucci (primo turno)
  Íñigo Cervantes (primo turno)
  Yūichi Sugita (ultimo turno)
  Adam Pavlásek (ultimo turno)

  Lukáš Rosol (primo turno)
  Damir Džumhur (qualificato)
  Jan-Lennard Struff (qualificato)
  Radu Albot (ultimo turno)

Qualificati 

  Nikoloz Basilashvili
  Jan-Lennard Struff

  Benjamin Becker
  Damir Džumhur

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Erste Bank Open 2016
ATP World Tour 2016